Акционерное общество Мальцовских заводов — российская  компания. Штаб-квартира компании располагалась в С.-Петербурге по адресу Невский проспект, 7.

История 

Компания основана в 1894 году.

Акционерное общество Мальцовских заводов зарегистрировано вскоре после смерти Сергея Ивановича Мальцова, выдающегося русского промышленника, представителя известного дворянского рода Мальцовых.

Основной капитал Общества к 1917 г. составляя 32 млн. руб., поделенных 32 тыс. акций достоинством в 100 руб. каждая.

Как сказано в Высочайше утвержденном 3 апреля 1894 г. Уставе Общества (изменен и дополнен 3 декабря 1904, 29 июня 1911, 26 января и 7 апреля 1913 и 13 октября 1916 гг.):

«Для приобретения, содержания и развития действий промышленных и торговых заведений и предприятий бывшего Мальцовского промышленно-торгового товарищества, учреждается акционерное общество под названием “Московское акционерное общество Мальцовских заводов”» (в дальнейшем переименованное в “Акционерное общество Мальцовских заводов”).

Учредителем Общества стал потомственный почетный гражданин И. Н. Мамонтов, двоюродный брат известнейшего русского предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова. Председателем Правления компании одно время являлся русский инженер, промышленник и общественный деятель Л. К. Шешминцев.

Империя Мальцовых, как явствует из все из того же Устава Общества, включала в себя более 150 тыс. десятин земли со всеми находящимися на них лесами, угодьями и постройками, расположенных на территории так называемого «Мальцевского Заводского района» на землях Брянской, Орловской, Калужской и Смоленской губерний; заводы: Дядьковской хрустальной фабрики, горные – Песоченский, Сукременский, Людиновский, Ресетенский, Любохонский и Радицкий; оконного стекла – Радицкий, Ивотский, Чернятиский, Щеткинский и Прышанский. Общество также владело: фаянсовой фабрикой в с. Песочне; бутылочным заводом в с. Знеберь; механического, вагонного и сельско-хозяйственных орудий заводами в с. Людинове и с. Радице; писчебумажной фабрикой; пивоваренным и медоваренным заводами и др. Кроме того Обществу Мальцевских заводов принадлежала железная дорога, соединяющая заводы, а также дома, складские помещения и амбары в Москве, Киеве, Харькове, Риге, Херсоне, Ростове-на-Дону, Екатеринославе, Кременчуге и некоторых других городах и населенных пунктах Российской империи.

С именем С. И. Мальцова и Мальцовскими заводами, как говорилось в приложении к журналу "Технолог" за 1903 г. "связано много начинаний в России, ему обязано наше свеклосахарное дело, стеклянное, стальное, рельсовое, пароходное, машиностроение, постройка русских земледельческих машин (известны и по ныне мальцовские молотилки, просорушки, плуги, маслобойные пресса, веялки и пр. и пр. [...] Вся Россия знает "мальцовское стекло", "мальцовский чугун" (кухонные плиты, казанки, утюги, печные дверцы и т.п.), "мальцовские машины", "мальцовские локомобили", "мальцовские локомотивы" и пр. и пр. изделия. ).

В 1918 все фабрики и заводы Мальцовых были национализированы, создан трест «Государственного мальцовского фабрично-заводского округа» с центром в Дятькове.

Примечания 

Исчезнувшие компании России